DBA

 Доктор делового администрирования ()
 Администратор баз данных ()
 dBA — единица измерения громкости звука.
 dba, ранее Deutsche BA — немецкая авиакомпания (1992—2008)
 DBA (Disc Brakes Australia) — австралийский производитель тормозных дисков для легковых автомобилей.
 DBA (Double Bend Achromat) — тип фокусирующей структуры синхротронов.